De Maizière är en hugenottisk familj som under 1600-talet bosatte sig i Kurfurstendömet Brandenburg.

Namnet kommer från Maizières-lès-Metz i Lorraine (Lothringen).

 Clement de Maizière, tysk jurist
 Lothar de Maizière (f. 1940), tysk politiker 
 Ulrich de Maizière (1912-2006), tysk militär, generalinspektör för Bundeswehr
 Andreas de Maizière, (f. 1950), tidigare styrelsemedlem i Commerzbank
 Thomas de Maizière (f. 1954), tysk politiker (CDU)